Mehring est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
Franz Mehring (1846-1919), politicien allemand
Howard Mehring (1931-1978), peintre américain
Sona Mehring (né en 1961), entrepreneur américain
Walter Mehring (1896-1981), écrivain allemand, auteur satirique

Toponyme

Mehring, ville de Bavière
 Mehring, ville de Rhénanie-Palatinat

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme